Ноорт () — фамилия.

Известные носители:

 Оливье ван Ноорт — голландский мореплаватель и пират, первый голландец совершивший кругосветное путешествие.
 Адам ван Ноорт — фламандский художник.